Неверы — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Неверы — деревня в Сватковском сельсовете Мядельского района Минской области.
 Неверы — деревня в Кривичском сельсовете Мядельского района Минской области.